Herzstiftung ist der Name folgender Stiftungen

 Britische Herzstiftung, British Heart Foundation BHF, London
 Dänische Herzstiftung
 Deutsche Herzstiftung
 Schweizerische Herzstiftung 
 Herzstiftung (Köthen), des Salomon Herz

Siehe auch

Heinrich-Hertz-Stiftung